Стоцкий (Стоцкая) — фамилия. Известные носители:
 Стоцкий, Анатолий Семёнович (1927—2000) — инженер-конструктор, лауреат Госпремии СССР.
 Стоцкий, Андрей Русланович (род. 1995) — российский боксёр-любитель.
 Стоцкий, Гюнтер () (род. 1931) — американский учёный-микробиолог.
 Стоцкий, Дмитрий Валерьевич (род. 1989) — российский футболист.
 Стоцкий, Николай Викторович (род. 1964) — советский и российский актёр.
 Стоцкий, Феодосий Нестерович (1911—1974) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.

 Стоцкая, Анастасия Александровна (род. 1982) — российская и украинская актриса и эстрадная певица.

Составные фамилии